Б'єзі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 105 км на захід від Ренна, 45 км на північний захід від Ванна.

Історія 

1 січня 2019 року Б'єзі і Плюмельйо було об'єднано в новий муніципалітет Плюмельйо-Б'єзі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 347 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 777,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Б'єзі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Б'єзі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан